Гео́ргий То́доров (): Тодоров, Георгий (1858—1934) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.
  (род. 1952) — болгарский штангист, серебряный медалист Олимпийских игр 1976 года.
  (род. 1956) — болгарский футболист и тренер.
  (род. 1960) — болгарский толкатель ядра, бронзовый призёр Чемпионата Европы 1988 года.